24-й чемпионат России по мини-футболу состоялся в период с 22 августа 2015 года по 9 июня 2016 года (регулярный чемпионат окончился 30 апреля). В турнире принимали участие только 12 клубов, по сравнению с прошлогодними 14-ю участниками. Суперлигу покинули МФК Спартак, отыгравший в ней только один сезон, МФК Ямал из Нового Уренгоя и МФК Мытищи. Регулярное первенство снова состоит из трёх кругов, как и годом ранее. Прямо перед стартом сезона, 14 августа, в число участников добавился МФК Ухта. Таким образом, Республика Коми впервые оказалась представлена в Суперлиге двумя командами.

Чемпион, как и ранее, определялся в серии плей-офф. Им в 10-й раз стало подмосковное Динамо, одолевшее в финальной серии Газпром-Югру со счётом 3 — 2.

Участники 
 Газпром-Югра (Югорск)
 Дина (Москва)
 Динамо (Московская область)
 КПРФ (Москва)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Прогресс (Глазов)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Синара (Екатеринбург)
 Тюмень (Тюмень)
 Ухта (Ухта)

Турнирная таблица регулярного чемпионата

Плей-офф 
Как и в предыдущем сезоне, проводился среди команд, занявших первые восемь мест в регулярном чемпионате. Между собой в первую очередь играют клубы, занявшие наиболее высокое и наиболее низкое места среди всех клубов, пробившихся в плей-офф; аналогично составляются пары 1/2 финала. Серии на всех стадиях проходят до трёх побед одной из команд. Сроки проведения — с 7 мая по 9 июня 2016 года.

1/4 финала 
Матчи проводятся 7-8, 11 и, при необходимости, 12 и 15 мая.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

1/2 финала 
Матчи проводятся 19-20, 23, при необходимости, 24 и 27 мая.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Серия за 3 место 
Матчи проводятся 31 мая — 1 июня, 4, при необходимости, 5 и 8 июня.

Четвёртый матч серии за бронзовые медали остановлен на 48-й минуте из-за ухода игроков «Тюмени» с площадки. Решением КДК РФС от 10 июня счёт 6:3 в пользу «Сибиряка» утверждён как итоговый.

Финал 
Матчи проводятся 31 мая — 1 июня, 4—5 июня. Пятый матч финала перенесён на 9 июня по просьбе «Динамо».

Лучшие бомбардиры чемпионата

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2015/2016
 Первенство России по мини-футболу 2015/2016

Чемпионаты России по мини-футболу
2015 год в мини-футболе
2016 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2015 году
Чемпионаты России в 2016 году